П'єтрішу () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Геужань.
 П'єтрішу () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Пояна-Кимпіна.
 П'єтрішу () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Куртішоара.
 П'єтрішу () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Беїле-Оленешть.